Эркулес () — испаноязычное имя, встречающееся также в названиях.

Известные носители 
 Эркулес Гомес — американский футболист мексиканского происхождения, нападающий.
 Эркулес Брито Руас — бразильский футболист, центральный защитник.
 Эркулес де Миранда — бразильский футболист, нападающий.

Топонимы 
 Эркулес — посёлок в Мексике, штат Коауила, муниципалитет Сьерра-Мохада.

Футбольные клубы 
 Эркулес (футбольный клуб)

См. также 
 Геркулес